Bieg na 1000 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 rozegrano 17 lutego w Utah Olympic Oval. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Amerykanka Chris Witty, ustanawiając jednocześnie nowy rekord świata.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002